__БЕЗКН__

Epoicotheriinae (Епоикотеринае — „стране звијери”) је изумрла потпородица плаценталних сисара, из изумрле породице Epoicotheriidae унутар изумрлог реда Palaeanodonta, која је у периоду од раног еоцена до раног олигоцена настањивала подручје Европе и Сјеверне Америке. Ову потпородицу сисара су чинили родови Epoicotherium, Molaetherium, Tetrapassalus и Xenocranium. Стручни назив за чланове ове потпородице сисара је епоикотерини.

Етимологија назива

Опис 
Представници потпородице Epoicotheriinae су били фосоријални сисари. Ови сисари су били инсектоједи по исхрани (тј. хранили су се ситним бескичмењацима). Посједовали су дуге канџе на мишићавим предњим ногама, које су користили при копању земље. Родови који су живјели у периоду од касног еоцена до раног олигоцена (Epoicotherium, Molaetherium и Xenocranium) су били мали фосоријални сисари који су по свом начину живота и својој грађи тијела наликовали на представнике породица Talpidae, Chrysochloridae и Notoryctidae.

Систематика

Класификација 
Класификација потпородице Epoicotheriinae:

Филогенија 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе потпородице Epoicotheriinae.

Временска распрострањенст родова из потпородице Epoicotheriinae унутар породице Epoicotheriidae

Види још 
 Класификација сисара
 Epoicotheriidae

Референце